John de Warenne ist der Name folgender Personen:

 John de Warenne, 6. Earl of Surrey (~1231–1304), englischer Adliger und Heerführer
 John de Warenne, 7. Earl of Surrey (1286–1347), englischer Adliger